Superdupont pourchasse l’ignoble ! est le sixième album de la série de bande dessinée Superdupont. Il est dessiné par Solé et coécrit par Gotlib et Lefred Thouron.

Notes et références

Liens externes 
 Superdupont pourchasse l'ignoble !, site Bédéthèque

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 2008